Rose Valley kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rose Valley, Saskatchewan, ort,

USA 

 Rose Valley (ort i USA, Pennsylvania, Delaware County), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar